Юбиле́и правле́ния Елизаве́ты II широко отмечались в Великобритании в разные годы 70-летнего правления королевы, вступившей на престол 6 февраля 1952 года:

  — 25-летие правления (1977).
  — 40-летие правления (1992).
  — 50-летие правления (2002).
 Бриллиантовый юбилей — 60-летие правления (2012).
  — 65-летие правления (2017).
 Платиновый юбилей — 70-летие правления (2022).

См. также 
Коронация Елизаветы II

Страницы значений по алфавиту
Юбилеи Елизаветы II
1977 год в Великобритании
1992 год в Великобритании
2002 год в Великобритании
2012 год в Великобритании
2017 год в Великобритании
2022 год в Великобритании